Good Hope (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Good Hope (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Good Hope (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 HMS Good Hope (1901), creuer cuirassat de la Royal Navy.